

Сулехув — місто в Зельоноґурському повіті Любуського воєводства
 Сулехув — гміна в Зельоноґурському повіті Любуського воєводства
 Сулехув — село в гміні Коцмижув-Любожиця Краківського повіту Малопольського воєводства